Джиджі Фернандес і Кончіта Мартінес були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Фернандес - з Наташою Звєрєвою, а Мартінес - з Патрісією Тарабіні.

Фернандес і Звєрєва програли в першому колі парі Емі Фрейзер і Кімберлі По.

Мартінес і Тарабіні програли у чвертьфіналі парі Фрейзер і По.

Мартіна Хінгіс і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Фрейзер і По з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Лариса Савченко /  Гелена Сукова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Toshiba Classic Doubles Draw

Southern California Open
Тур WTA 1997